Переможець Кубка світу з біатлону 2020–21 у загальному заліку серед чоловіків визначатиметься за результатами 26 гонок упродовж 10 етапів кубка світу та чемпіонату світу. Його буде нагороджено «Великим кришталевим глобусом». Заплановано 10 спринтів, 8 гонок переслідування, 5 мас-стартів та 3 класичні індивідуальні гонки.

Лауреати попереднього сезону

Гонки

Нарахування очок 
Система нарахування очок у спринтерських гонках, гонках переслідування та класичних індивідуальних гонках

Система нарахування очок в мас-стартах

Підсумкова таблиця

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2020-21
2020 у біатлоні
2021 у біатлоні